Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2012 (anglais : Hong Kong Sevens 2012) est la  étape de la saison 2011-2012 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 23 et  au Hong Kong Stadium à Hong Kong, en Chine .
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 35 à 28.

Format 
L'édition 2012 subit un nouveau changement de format. Le tournoi se déroule toujours sur trois jours mais se compose de deux compétitions qui se déroulent simultanément.

Tournoi principal 
La première compétition se déroule comme les autres étapes des IRB Sevens World Series : elle concerne les douze équipes permanentes qui participent aux neuf étapes du circuit mondial. Les équipes sont réparties en 3 poules de 4 équipes, les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale de Cup, les perdants de ces quarts jouent la Plate. Les quatre autres équipes non qualifiées en Cup disputent les demi-finales de Bowl. 
L'équipe remportant le tournoi gagne dorénavant 22 points, le finaliste 19, soit le même nombre que pour une autre étape. Une finale pour la 3e place permet de départager les perdants des demi-finales de la Cup qui ne l'étaient pas auparavant.

Tournoi de qualification 
La deuxième compétition, tournoi de qualification ou qualifier, est disputé par 12 équipes issues de qualifications continentales. Les équipes sont réparties en 3 poules de 4 équipes d'où les deux premiers plus les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale du Shield, les quatre autres équipes disputant des matches de classement. Pour cette édition, afin de porter à 15 le nombre d'équipes permanentes, les trois premiers du tournoi de qualification gagnent leur participation à toutes les étapes de la saison suivante des IRB Sevens World Series.

Équipes participantes 

Vingt-quatre équipes participent au tournoi.

Tournoi principal (douze équipes permanentes du circuit mondial) :

Tournoi de qualification (douze équipes issues de qualifications continentales) :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Tournoi de qualification

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Plate

Bowl

Tournoi de Qualification (Shield) 

  Les équipes du Canada, de l'Espagne et du Portugal gagnent le statut d'équipe permanente pour la saison 2012-2013 des IRB Sevens World Series.

Matchs de classement

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Paul Perez (7 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Metuisela Talebula (52 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2012
2012 à Hong Kong
Rugby à sept en 2012
Sport en mars 2012
Sport en Chine en 2012